Niemcy:
 Ehringshausen – dzielnica gminy Gemünden (Felda) w kraju związkowym Hesja, w powiecie Vogelsberg
 Ehringshausen – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Lahn-Dill